Canal 2 (San Antonio, Chili)
 Canal 2 (Costa Rica)
 Canal 2 en France